Altes Herz geht auf die Reise steht für:

 Altes Herz geht auf die Reise (Roman), Roman von Hans Fallada (1936)

und die darauf beruhenden Filme

 Altes Herz geht auf die Reise (1938), deutsches Filmdrama
 Altes Herz geht auf die Reise (1987), DDR-Fernsehfilm